Valentine Visconti peut désigner : :
 Valentine Visconti (1290-1359), née Doria, épouse d'Étienne Visconti (NC-1337), cinquième fils de Mathieu I et mère de Mathieu II, Galéas II et Barnabé ;
 Valentine Visconti (1357-1393), reine de Chypre, fille de Barnabé Visconti ;
 Valentine Visconti (1368-1408), duchesse d'Orléans, fille de Jean Galéas Visconti.

Homonymie dynastique